Ozotomerini es una tribu de coleópteros polífagos de la familia Anthribidae. Contiene un solo género Ozotomerus:

Especies  
 Ozotomerus amamianus	Morimoto 1978
 Ozotomerus bipunctatus
 Ozotomerus commatus	Frieser 1978
 Ozotomerus discoidalis	
 Ozotomerus japonicus Egorov 1986
 Ozotomerus maculosus	
 Ozotomerus nigromaculatus	Morimoto 1978
 Ozotomerus rugicollis

Referencias

Enlaces externos

Ozotomerini en ION

Anthribinae